Мадонна на луці () — назва декількох картин італійського Відродження:
 «Мадонна на луці» — картина Рафаеля Санті
 «Мадонна на луці» — картина Джованні Белліні